Кетлін Горват виграла титул, перемігши у фіналі Марцелу Скугерську з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Іва Бударжова (чвертьфінал)
  Кетлін Горват (переможниця)
  Кейт Летем (1-ше коло)
  Кенді Рейнолдс (2-ге коло)
 n/a
  Вікі Нелсон (чвертьфінал)
  Ненсі Їрджин (2-ге коло)
  Дженніфер Мундел (1-ше коло)
  Сусан Роллінсон (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of Nashville Draw

Virginia Slims of Nashville
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983